Chesney ist überwiegend im englischen Sprachraum ein männlicher Vorname französischer Herkunft, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Chesney Henry Baker Jr. (1929–1988), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Chesney Hawkes (* 1971), britischer Popsänger

Familienname 
 Alan Chesney (* 1949), neuseeländischer Hockeyspieler
 Charles Cornwallis Chesney (1826–1876), britischer Soldat und Militärschriftsteller
 Chester A. Chesney (1916–1986), US-amerikanischer Politiker
 Cummings C. Chesney (1863–1947), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Dennis K. Chesney, US-amerikanischer Astronom
 Francis Rawdon Chesney (1789–1872), irisch-britischer General und Forscher
 George Tomkyns Chesney (1813–1895), britischer General und Autor (Military-Science-Fiction)
 James Chesney (1934–1980), irischer katholischer Priester und mutmaßlicher Attentäter der IRA
 Kenny Chesney (* 1968), US-amerikanischer Countrysänger und Songwriter
 Marc Chesney (* 1959), Wirtschaftswissenschaftler
 Marion Chesney (1936–2019), schottische Schriftstellerin
 Meda Chesney-Lind (* 1947), US-amerikanische Soziologin und Kriminologin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname